Båstad kan syfta på:

Båstads kommun –  en kommun i Skåne län 1971–
Båstad – en tätort och centralort i Båstads kommun
Båstads socken – en socken i Skåne
Båstads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1936
 Båstads köpings municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Båstads landskommun 1900–1936
Båstads köping – en tidigare kommun i Kristianstads län 1937–1970
Båstads församling – en tidigare församling i Bjäre kontrakt och i Lunds stift –2010
 Båstad-Östra Karups församling – en församling i Bjäre kontrakt i Lunds stift 2010–
 Båstads kyrka – kyrkobyggnad i Båstad-Östra Karups församling
 Båstads distrikt – ett distrikt i Båstads kommun och Skåne län 2016–
Radio Båstad – radiostation i Sverige
Båstad Marathon – marathonlopp i Sverige
Stockholm-Båstad – svensk TV-serie
Akademi Båstad – yrkeshögskola i Sverige
Båstads GIF – idrottsförening i Sverige
Båstad Tennis Academy – ett riksidrottsgymnasium för tennis
Båstad kammarmusikfestival – musikfestival i Sverige
Båstadskravallerna – händelser i Båstad, av media kallade kravaller, som stoppade en tennismatch i Davis Cup 1968
Båstadsdemonstrationen 1975 – en demonstratio mot Davis Cup-match mellan Sverige och Chile 1975
 Båstads station – en järnvägsstation i Båstads kommun 2015–
 Båstads gamla station – en före detta järnvägsstation i Båstad 1884–2015